Fura-terra é o nome popular dado às serpentes:
 da família Typhlopidae
 da família Leptotyphlopidae

Desambiguação